T’a-ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Luohe (prefekturhuvudort), Henan, 
 Tahe (ort), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar